Oreja de mula puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Echium plantagineum; o
 Rumex pulcher.